Microtrombidium är ett släkte av spindeldjur. Microtrombidium ingår i familjen Microtrombidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Microtrombidium